Splitter může odkazovat na:
 speedcore – hudební styl;
 demultiplexer (multimédia) – software, který dokáže extrahovat elementární datové proudy z multimediálního kontejneru.
 rozdělovač – zařízení rozdělující signál pro mnoho zařízení